Blast Tyrant — шестой полноформатный студийный альбом американской стоунер-рок-группы Clutch, вышедший в 2004 году. Полное название альбома Blast Tyrant’s Atlas of the Invisible World Including Illustrations of Strange Beasts And Phantoms.

Об альбоме 
Альбом был выпущен в 2004 году и содержит 15 треков. В 2011 году альбом был переиздан и выпущен на собственном музыкальном лейбле группы Weathermaker. Переиздание содержит два диска, на первом диске оригинальный альбом, второй диск содержит десять песен: акустические версии «Tight Like That», «Basket of Eggs», «The Regulator» и «Drink to the Dead», а также ранее не издававшийся материал группы.

На песню «The Mob Goes Wild» был снят видеоклип режиссёром Райаном Данном. Сингл с этой песней занял 39-е место в хит-параде Hot Mainstream Rock Tracks.

В чарте журнала Billboard альбом занял 147-е место.

Список композиций

Участники записи

Члены группы 
 Нил Фэллон — вокал, электрогитара, клавишные
 Тим Салт — электрогитара
 Дэн Мейнс — бас-гитара
 Жан-Поль Гастер — ударные

Продюсирование и звукозапись 
 Machine — продюсер
 Jeff Juliano — звукоинженер
 Ted Young — ассистент звукоинженера
 Nick Rowe — мастеринг

Примечания

Ссылки